Amerikai Egyesült Államok
Balta (Észak-Dakota)
Balta (Kansas)
 Egyesült Királyság
Balta (Shetland-szigetek)